Bigoudi peut désigner :

Coiffure 
 Bigoudi, ustensile de coiffure, pour friser les cheveux.
 petit objet correspondant du  au  à un fixe-moustaches porté la nuit et destiné à la faire friser.
 chez les bretonnes du Pays Bigouden un petit bourrelet posé sur leurs hanches avant de revêtir leur costume de fête.

Autres utilisations 
 Bigoudi, la série télévisée se déroulant dans un salon de coiffure
 Bigoudi, le nom d'un personnage dans le film French Cancan, interprété par Michèle Nadal

Notes et références

Annexes